«Наземный старт» — совместный проект России, Украины и США, предусматривающий использование стартового комплекса на космодроме «Байконур» для запусков модернизированных ракет-носителей «Зенит-2SLБ», «Зенит-3SLБ» и «Зенит-3SLБФ».

Для реализации проекта образовано совместное российско-украинское предприятие «Международные космические услуги».

С 2017 года оператором запусков является компания «S7 Space».

История 
Идея коммерческих запусков «Зенитов» с Байконура родилась в КБ «Южное» — тогда проект назывался «Старт из пустыни». Новым проектом предполагалось расширить рамки программы «Морской старт», однако руководство компании Sea Launch LLC никогда не разделяло этого мнения.

Тем не менее, в процессе реализации проекта «Морской старт», маркетинговые исследования, проведённые компанией Sea Launch, выявили, что значительное число запусков космических аппаратов массой до 4 т целесообразней осуществлять не с морской платформы, а с пусковой установки космодрома «Байконур», и 16 января 2004 года президент Sea Launch подписал Соглашение о принципах сотрудничества по «Наземному старту».

Проект «Наземный старт» предполагает максимальное использование заделов по комплексам «Зенит» и «Морской старт», и в ходе подготовки программы были проведены доработки ракеты-носителя «Зенит-2» и разгонного блока «ДМ-SL», а также стартовой площадки, заправочной станции и других объектов наземной инфраструктуры космодрома.

Хронология основных событий 
 1995 год — обсуждение проекта коммерческих запусков ракет-носителей «Зенит» с тогдашним названием «Старт из пустыни» с компанией Sea Launch.

 1999 год — основано совместное российско-украинское предприятие «Международные космические услуги».

 26 января 1999 года — подписано «Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о мерах по охране технологий в связи с запусками Россией с космодрома Байконур космических аппаратов, в отношении которых имеются лицензии США» (ратифицировано Федеральным законом № 165-ФЗ от 29.12.2000 г.).

 2003 год — организовано финансирование начальных работ, проведена защита эскизного проекта. Выполненные работы показали, что «3eнит-3SLБ» может вывести на геопереходную орбиту полезный груз массой до 3600 кг и на геостационарную орбиту — до 1600 кг, также может быть использована для доставки полезных грузов к МКС.

 16 января 2004 года в Москве состоялось подписание Соглашения о принципах сотрудничества по проекту «Наземный старт» между компаниями Sea Launch и «Международные космические услуги».

 28 октября 2004 года состоялась встреча руководителя Роскосмоса и президента Уральской горно-металлургической компании, на которой был согласован механизм привлечения финансовых ресурсов для реализации проекта «Наземный старт» по модернизации космического ракетного комплекса «Зенит» для осуществления запусков космических аппаратов.

 28 июля 2005 года компания Sea Launch подписала соглашение с корпорацией PanAmSat о первом коммерческом запуске по программе «Наземный старт». Соглашение предусматривало запуск спутника PAS-11 ракетой-носителем «Зенит-3SLБ» с космодрома «Байконур» в конце второго квартала 2007 года.

 6 сентября 2005 года — компания Sea Launch подписала соглашение с корпорацией PanAmSat о втором коммерческом запуске. Соглашение предусматривает запуск спутника Horizons-2.

 17 февраля 2006 года — компании Международные космические услуги и Sea Launch сообщили о заключении контракта с компанией Israel Aircraft Industries о третьем коммерческом запуске по программе «Наземный старт». Контракт предусматривает запуск спутника «Амос-3» ракетой-носителем «Зенит-3SLБ» в четвёртом квартале 2007 года.

 8 декабря 2006 года — Красноярский машиностроительный завод изготовил первый лётный образец модернизированного разгонного блока ДМ-SLБ для проекта «Наземный старт».

 24 апреля 2008 года — первая попытка запуска «Амос-3» не удалась из-за сбоя, произошедшего в системах наземного оборудования.

 28 апреля 2008 года в 09:00 по московскому времени осуществлён первый запуск по проекту «Наземный старт» израильского космического аппарата AMOS-3.

 1 сентября 2013 был запущен спутник Amos-4.

 26 декабря 2017 года после длительного периода простоя с площадки Наземный старт (со стартового комплекса «Зенит-СМ» площадки № 45 космодрома Байконур) при участии оператора запуска «S7 Space» был запущен спутник Ангосат. Ракета «Зенит-3SLБФ», использовавшаяся для этого запуска, была изготовлена до 2014 года и пролежала на «Байконуре» около 3-х лет.

Пуски ракет-носителей 
Таблица пусков ракет-носителей по программе «Наземный старт»:

Примечания

Ссылки 
 Официальная информация от компании Sea Launch 
 Неофициальный русскоязычный сайт, посвящённый международному проекту и ракетно-космическому комплексу «Морской старт» и «Наземный старт»

Космонавтика России
Космонавтика США
Космонавтика Украины